«Strip That Down» — дебютный сольный сингл британского певца Лиама Пейна (одного из участников англо-ирландской группы One Direction) с участием американского рэпера Quavo, вышедший в качестве лид-сингла с его предстоящего сольного альбома. Сингл достиг третьего места в чарте Великобритании.

История 
Песня вышла 19 мая 2017 года. Сингл был успешным, он достиг позиции № 3 в Великобритании, и был в лучшей полусотне в американском в Billboard (США).
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard, Rolling Stone, Express and Star, Digital Spy.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни Лиама Пейна
Синглы Mercury Records
Песни 2017 года
Синглы Capitol Records
Синглы Republic Records
Песни современного ритм-н-блюза
Дебютные синглы 2017 года
Песни Quavo